HK est un sigle qui signifie :

Codifications internationales 
 Hong Kong, selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques ;
 Hong Kong, selon la norme ISO 3166-1, code alpha-2 ;
 Colombie, selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs ;
 Kenya, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports ;
 .hk : Hong Kong, selon la liste des Internet TLD (Top level domain),

Abréviations 
 , la première des deux classes préparatoires littéraires ;
 HK (H-klein), version à petit gabarit de la Série H du métro de Berlin ;

Économie 
 Haefliger & Kaeser S.A. suisse sise à Neuchâtel depuis 1909 ;
 Heckler & Koch, un producteur d'armes allemand ;
 Harman Kardon, marque de matériels hi-fi américaine ;

Arts 

 HK, une bande dessinée de Kevin Hérault ;
 HK, un court-métrage réalisé en 2001 par Xavier de Choudens.

Musique 

 HK (chanteur), nom de scène de Kaddour Hadadi, chanteur des groupes Ministère des affaires populaires et HK & Les Saltimbanks ;
 Alexis HK, nom de scène d'Alexis Djoshkounian, auteur-compositeur-interprète de chanson française, né le .

Code
Abréviation